Agence de protection de l'environnement ou APE peut désigner :
 Agence américaine de protection de l’environnement, une agence gouvernementale des États-Unis, dont le nom anglais est  ou EPA ;
 Agence irlandaise de protection de l'environnement, une agence gouvernementale de la République d'Irlande, dont le nom anglais est  ou EPA.